КрАЗ-5233 «Raptor» — український бронеавтомобіль з колісною формулою 4х4 призначений для перевезення переселенців і поранених. Машина забезпечує захист екіпажу як від стрілецького озброєння, так і від мін.

Опис 
Бронеавтомобіль є багатоцільовим броньованим бортовим автомобілем на шасі КрАЗ-5233 з колісною формулою 4х4, відмітною особливістю нового бронеавтомобіля можна вважати знімне броньоване відділення для поранених. У разі необхідності знімний броньований кунг може бути знятий і встановлений на блок-пост і служити місцем для житла та обігріву особового складу. Бронемодуль вміщує 20 осіб.

Див. також 
 КрАЗ-6322 «Raptor»

Примітки 

Автомобілі КрАЗ
Бронеавтомобілі України